Annulusmagnus är ett släkte av svampar. Annulusmagnus ingår i familjen Annulatascaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Annulusmagnus